Натуральне число 1695
 1695 рік до нашої ери
 1695 рік нашої ери